Potanin steht für:

Personen:
 Grigori Nikolajewitsch Potanin (1835–1920), russischer Entdecker
 Wladimir Olegowitsch Potanin (* 1961), russischer Oligarch, Vize-Ministerpräsident (1996–97)
Sonstiges:
 Potanin-Gletscher im Massiv Tawan Bogd des Altaigebirges, längster Gletscher der Mongolei
 (9915) Potanin, Asteroid